Antheia () ist der Name mehrerer antiker Orte:

 Einzig bei Homer, Ilias 9, 151. 293 genannter Ort in Messenien, schon die antiken Autoren nahmen an, dass es sich dabei um Thuria oder Asine handelt
 Ort in der Argolis, aus dem durch Synoikismos die Stadt Troizen entstand
 Antheia (Achaia), antiker Ort bei Patras
 Einzig bei Stephanos Byzantios s.v. bezeugter Ort in der Nähe der Stadt Argos, dessen Existenz jedoch zweifelhaft ist, siehe Stephanos von Byzanz
 Antheia (Thrakien), antiker Ort an der thrakischen Schwarzmeerküste
 Einzig bei Stephanos Byzantios s.v. bezeugter Ort in Libyen, siehe Stephanos von Byzanz